Шамарин ― русская фамилия.

Известные носители 
 Шамарин, Александр Евгеньевич (род. 1946) — советский и украинский скульптор и график.
 Шамарин, Андрей Васильевич (1904—1994) — советский деятель государственной безопасности.
 Шамарин, Василий Константинович (1877—1953) — русский и советский учёный и педагог в области хирургии, организатор медицинской науки.
 Шамарин, Игорь Юрьевич (род. 1976) — российский рок-музыкант.
 Шамарин, Николай Евгеньевич (род. 1959) — советский хоккеист.